Хаапойя () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаапойя, Матти (1845—1895) — финский серийный убийца.
  (1966—2009) — финская политическая деятельница.
  (род. 1980) — финский профессиональный боксёр.